ГБ — аббревиатура:

 ГБ — гигабайт, единица измерения количества информации
 ГБ — государственная безопасность, а также ответственные за неё органы исполнительной власти.
 гэбист, гэбэшник — сотрудник органов государственной безопасности
 ГБ — государственный бюджет
 ГБ — государственный банк
 ГБ — государственная библиотека
 ГБ — гипертоническая болезнь
 ГБ — головная боль

См. также